Констанция Французская может относиться к следующим принцессам французского королевского дома:
 Констанция Французская (1078—1125) — дочь короля Филиппа I, супруга Гуго I Шампанского, графа де Труа, и Боэмунда I, князя Антиохии;
 Констанция Французская (1124—1180) — дочь короля Людовика VI, супруга Евстахия IV, графа Булонского, и Раймунда V, графа Тулузского.